Гран-при Сан-Марино 2005 года — четвёртый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2005 года. Прошёл на автодроме Энцо и Дино Феррари в городе Имола, Италия. Соревнования состоялись 24 апреля 2005 года.

Квалификация 

 † Note: Фелипе Масса штраф за смену мотора.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Сан-Марино